Veolia Transport, een openbaar vervoer-exploitant. 
 Veolia Transport Nederland, een transportbedrijf in Nederland
 Veolia Transport Belgium, een transportbedrijf in België
 Veolia Verkehr Sachsen-Anhalt, een transportbedrijf in Duitsland
 Veolia Cargo Nederland BV, een voormalig transportbedrijf
 Veolia Transport Fast Ferries, een tewatertransportbedrijf
 Veolia Environnement, het Franse moederbedrijf van Veolia Transport
 Veolia Environmental Services Belgium, de Belgische tak van dit bedrijf